peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 My Way, chanson de Paul Anka, adaptée de la chanson de Claude François, Comme d'habitude ;
 My Way, est le troisième single de l'album du même nom par Usher en 1998 ;
 My Way / Sunrize, single de Nami Tamaki ;
 My Way, single de Calvin Harris sorti en 2016.

Album 
 My Way, un album d'Eddie Cochran contenant la chanson du même nom ;
 My Way, est le second album studio du chanteur américain Usher sorti le  sur le label LaFace Records aux États-Unis ;
 My Way, album de M. Pokora sorti en 2016 et reprenant des chansons de Claude François.

Cinéma 
 Far Away : Les Soldats de l'espoir (My Way pour un titre alternatif), film coréen sur la Seconde Guerre mondiale réalisé par Kang Je-gyu et sorti en 2011.

Voir aussi